Kotzebue puede referirse a:

  August von Kotzebue.
  Otto von Kotzebue.
  Kotzebue (Alaska).
 Kotzebue Sound.

et:Kotzebue